Сіверянин — представник племені сіверян.
 Сіверянин (Північанин) — залізнична платформа в Москві.

Див. також 
 Ігор Сєверянін (справжнє ім'я Ігор Васильович Лотарьов; 1887—1941) — російський поет «Срібної доби».